Shinshin Toitsu Aikido nebo také Ki Aikido je japonské bojové umění, odnož aikida, které založil Koichi Tohei.

Zakladatel

Shrnutí 
Koichi Tohei byl přímý žák zakladatele aikida Moriheie Ueshiby a obdržel od něj jako jediný vůbec 10. dan aikikai. Koichi Tohei byl Soshu (ekvivalent Doshu v aikido, Shihanke, Soke v tradičník bojových umění, Iemoto ve všech tradičních uměních). A druhým Soshu je jeho syn Shinichi Tohei.

Raný život 
Koichi Tohei se narodil v roce 1920 v Shitaya ward (下谷区), v současnosti Taitō. Vystudoval univerzitu Keio v Tokyu. Jako malý by nemocný a křehký a tak ho otec poslal na studium Juda. Toheiovi se tělo zpevnilo a prosperovalo až do doby kdy dostal zánět průdušnice a tak na rok skončil. Tohei začal dělat  zenovou meditaci a cvičení misogi , které se naučil v Ichikukai Dojo v Tokiu.

Mládí 
V roce 1940, když mu bylo 19, Toheiův instruktor juda, Shohei Mori, doporučil, aby se Tohei setkal se zakladatelem aikido Morihei Ueshibou .Tohei zpočátku o Aikidu pochyboval, ale když si zacvičil s Ueshibou bylo mu jasné, že pro něj bude Aikido užitečné.

Poválečná léta 
Počínaje rokem 1953 byl Koichi Tohei Sensei zodpovědný za zavedení Aikido na Západ, především prostřednictvím pravidelných výukových cest na Havaj, ale také kontinentální USA a Evropu. Bylo to poprvé, kdy zakladatel aikidó umožnil výuku tohoto umění mimo Japonsko. Z toho důvodu se Havaj stala centrem šíření aikidó ve Spojených státech a dnes zůstává důležitým místem pro Ki-Aikido. Během svých let na Aikikai Tohei Sensei učil Aikido mnoho slavných Shihanů jako Hiroshi Tada, Sadateru Arikawa, Seigo Yamaguchi, Shigenobu Okumura, Kazuo Chiba, Yoshimitsu Yamada a Steven Seagal .

V roce 1969 byl Tohei požádán Ueshibou, aby přijal novou hodnost 10. danu  , kterou Tohei přijal poté, co předtím stejnou nabídku odmítl. Nejvyšší hodnost v aikido byl 8. dan, ale řady rozšířil Ueshiba z praktických i politických důvodů.

Výše uvedené tvrzení může být nepřesné, protože Gozo Shioda z Yoshinkan Aikido získal hodnost 9. Dan Ueshibou osm let před jakýmkoli jiným 9. danem, v roce 1961.

Po Ueshibově smrti 
Události vedoucí k rozkolu mezi hlavní organizací aikido, Aikikai a Toheiem, bylyvyústili smrtí Moriheie Ueshiby v roce 1969. Jeho syn Kisshomaru Ueshiba zdědil titul Doshu . V době Ueshibovy smrti byl Tohei hlavním instruktorem Hombu Dojo , ústředí Aikikai, tento titul si udržel až do svého oficiálního oddělení od Aikikai v roce 1974.

Jedna z hlavních příčin konfliktu vznikla z Toheiova důrazu na jeho princip ki v aikido. Tohei chtěl, aby se aikido zaměřilo na tyto principy, pomocí cvičení k kultivaci a testování ki v každodenní praxi aikidó. Své nové nápady už začal učit během svých vlastních tréninků v Hombu dojo, ale většina ostatních instruktorů to neudělala. Někteří souhlasili s Toheiovým přístupem, ale Kisshomaru a většina starších instruktorů Toheiovo jednání nepřivítalo. Důrazně ho povzbuzovali, aby neučil své zásady a techniky v Hombu Dojo. Tohei odpověděl, že má právo učit to mimo Hombu Dojo, což také udělal.

Napětí však přetrvávalo mezi staršími instruktory, kteří stále neschvalovali Toheiovo zaměření na ki. Toto napětí spolu s Toheiovou všeobecnou nespokojeností se situací vyvrcholilo v roce 1971, kdy vytvořil Ki No Kenkyukai (společnost Ki), za účelem podpory rozvoje a kultivace ki uvnitř aikido, ale mimo „zastřešující organizace Aikikai“. Roky konfliktu nakonec utvrdily Toheiovo rozhodnutí odtrhnout se od Aikikai a naučit svůj vlastní „ki“ styl aikido. 1. května 1974 Koichi Tohei oficiálně opustil organizaci Aikikai, aby se soustředil na svou nově vytvořenou společnost Ki-aikido.

Princip 
Ki Aikido se zakládá jak už název napovídá na energii ki (čínsky: qi, chi). Energie ki vychází z princip chi v čínské medicíně a tradičních čínských bojových umění. Dále vychází ze starého japonského principu aiki používajících se v bojových umění rodiny Takeda. Na rozdíl od tradičního aikida Moriheie Ueshiby, Ki Aikido tento princip zdůrazňuje mnohem více a často se celý trénink žáci věnují dechovým cvičením než samotným technikám.